Джадж () — английская фамилия.

 Известные носители
 Джадж, Аарон (род. 1992) — американский бейсболист.
 Джадж, Арлин (1912—1974) — американская актриса.
 Джадж, Брюс (род. 1942) — новозеландский хоккеист на траве.
 Джадж, Дуглас Кристофер (род. 1964) — американский актёр.
 Джадж, Майк (род. 1962) — американский продюсер, актёр, режиссёр, сценарист, композитор и аниматор.
 Джадж, Майкл (род. 1975) — ирландский профессиональный игрок в снукер.
 Джадж, Уильям Кван (1851—1896) — писатель, один из основателей Теософского общества.
 Джадж, Роберт Эммет (1933—2001) — священник Католической церкви, первая зарегистрированная жертва терактов 11 сентября 2001 года в США.